

Géographie 

 le Lavedan, ancienne région des Hautes-Pyrénées.
 le Lavedan, affluent de la Neste d'Aure.

Personnalités 
 Henri Lavedan (1859-1940), écrivain français, fils de Léon Lavedan   
 Léon Lavedan (Hubert Léon Lavedan) (1826-1904), journaliste et haut fonctionnaire français, père de Henri Lavedan  
 Pierre Lavedan (1885-1982), historien urbaniste français
 Lignage des vicomtes de Lavedan (éteints au ) dont subsiste une ligne agnatique naturelle (qui dérogea cependant à la noblesse au ).

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme